Esistono più comuni francesi con questo nome

Mialet – Dordogna
Mialet – Gard